Together může být:

 Together (album, Country Joe and the Fish) – album skupiny Country Joe and the Fish z roku 1968
 Together (album, Golden Earring) – album skupiny Golden Earring z roku 1972
 Together (album, McCoy Tyner) – album McCoye Tynera z roku 1978
 Together (album, Ferry Corsten) – album Ferryho Corstena z roku 2003
 Together (album, The New Pornographers) – album skupiny The New Pornographers z roku 2010